Azimut hat folgende Bedeutungen:

 Azimut, einer der Winkel in astronomischen Himmelskoordinaten
 allgemeiner einer der Winkel im Kugel-Koordinatensystem, siehe Kugelkoordinaten  
 Azimut Benetti Group, Hersteller von Luxusyachten
 Azimut (Unternehmen), italienisches Vermögensverwaltungsunternehmen
 Azimut Hotels Europe,  eine 2004 gegründete russische Hotelkette mit 4-Sterne-Hotels in Russland, Deutschland und Österreich

Siehe auch:
 Azimuth (Band)
 Azimut (Magnetband) (Tonkopf-Ausrichtung, Compact-Cassetten-Gehäuse, wichtig für die Hochtonwiedergabe)
 Azymuth
 Azimuth (Fluggesellschaft)
 Azimutgleiche
 Azimuth Hill
 Azimutscan